Корсуны — украинские дворянские роды (в том числе казачьи).
Один из них происходит от Миргородского полкового сотника Григория Яковлевича Корсуна (1672—1683); другой от войскового товарища Миргородского полка Григория Корсуна (1689); третий от полкового есаула Ивана Корсуна (1683).

Существует ещё несколько родов Корсунов позднейшего происхождения.

Происхождение фамилии 
Фамилия Корсун образована от прозвища. Существует несколько версий его происхождения. По одной из них, славяне ошибочно произносили греческое название города «Херсон», как «Корсун» или «Корсунь» и отсюда произошло прозвище и, соответственно, фамилия.
По другой, оно восходит к нарицательному «корсун»: в говорах этнических групп Киевской Руси так называли раньше и называют теперь лепешку из битых, толченых ягод черемухи, черемуховую пастилу (Толковый словарь ДАЛЯ). Соответственно, прозвище Корсун мог получить тот, кто имел какое-либо отношение к этим лепешкам — например, готовил их.
Существует также маловероятная гипотеза о том, что это прозвище образовано от слова «корза», которое имело несколько значений: «сварливый человек», «перекат на реке». Таким образом, фамилия может указывать на характер или на место жительства предка. А в некоторых говорах Корзуном называли и человека с выбитым передним зубом. Тем не менее, существует отдельная фамилия «Корзун», поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что именно она произошла от слова «корза».

Известные носители фамилии 
 Корсун, Александр Алексеевич (1818—1891) — окончил курс в харьковском университете, близко сошелся с Н. И. Костомаровым и при его участии издал в 1841 г. альманах «Снип», на украинском языке, где поместил несколько собственных стихотворений; затем издал переделку 7 народных сказок под названием «Украинские поверья»; в «Рус. Архиве» 1890 г. № 10 напечатал ценные воспоминания о Костомарове.
 Корсун, Николай Георгиевич (1876—1958) — офицер Царской армии, участник Первой мировой войны, доктор военных наук, начальник кафедры истории военного искусства Военной академии им. М. В. Фрунзе.
 Корсун, Александр Михайлович (1803—1855) — магистр законоведения, с. Миргородск.
 Корсун, Григорий Николаевич (жил в 1900 гг.) священник, духовный писатель.

Современные известные носители фамилии 
Корсун, Анатолий Николаевич — бывший Генеральный консул РФ в Харькове. В марте 2008 года Владимир Путин назначил Анатолия Корсуна послом России в Республике Ботсвана.
 Корсун, Сергей Николаевич (р. 2 августа 1968) — российский художник-карикатурист, писатель, поэт, основатель и издатель «НЕдетского журнала „Грузилка“».
 Корсун, Светлана Викторовна — актриса театра и кино.

Источники 
 
 Толковый словарь Даля
 Большая советская энциклопедия

Ссылки